XII-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 17—18 января 1987 года в Гронингене (Нидерланды).

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Ссылки 
 

1987
1987 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Гронингене
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1987 году